Wildstelle steht für Berge der Schladminger Tauern
Kleine Wildstelle  
Hohe Wildstelle